Большой Не́жков ()— деревня в составе Вишовского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Расположена на расстоянии 20 км от Белыничей. Через деревню проходит трасса М4. Расположена на реке Вабич. 

Ближайшие населённые пункты: Вишов, Аниськовщина, Крюки, Каменица.

История 
Упоминается в 1642 году как фольварк в составе имения Головчин в Оршанском повете ВКЛ.

Население 
По результатам переписи населения 2009 года в деревне проживало 122 жителя.

См. также 
 Вишовский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Белыничского района